Sérgio Oliveira, de son nom complet Sérgio Miguel Relvas de Oliveira, né le  à Santa Maria da Feira, est un footballeur international portugais. Il joue au poste de milieu central à Galatasaray SK.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, contre Sertanense en coupe du Portugal, il devient à l'âge de 17 ans, 4 mois et 15 jours, le plus jeune joueur à évoluer sous le maillot du FC Porto dans une rencontre officielle.

Alors que son précédent contrat se terminait en , Sérgio Oliveira signe le  un nouveau bail de trois ans avec le FC Porto : il est désormais lié aux Dragons jusqu'en .

Le 30 juin 2022 vint la fin du prêt de l’AS Roma à Porto. Le 9 juin 2022, Galatasaray SK annonce un contrat de principe avec l’AS Roma pour le transfert du footballeur portugais. Le joueur signe alors un contrat de 4 ans avec Galatasaray SK pour un salaire mensuel de 208K€, soit 2.5M€ par an.

Carrière internationale 
Il est finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2011 avec le Portugal.

Le , il est inscrit sur une liste préliminaire de 35 joueurs pouvant participer à la Coupe du monde 2018, mais l'entraineur portugais Fernando Santos décide de ne pas l'inclure dans sa liste finale de 23 joueurs.

Le , il est convoqué pour la première fois en équipe A par Fernando Santos pour les matchs opposant la Seleção Nacional à la Croatie en match amical et à l'Italie en Ligue des nations. Il commence les deux rencontres sur le banc mais entre en cours de jeu face aux Croates ( minute) pour sa première cape puis face aux Italiens ( minute).

Statistiques

En club

En sélection 

Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe du Portugal dans lesquelles Sérgio Oliveira a participé.

Palmarès

En club 
 FC Porto
 Champion du Portugal en 2018, 2020 et 2022.
 Vice-champion en 2017, 2019 et 2021.
 Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2020 et 2022.
 Finaliste en 2016.
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2018 et 2020.

 PAOK
 Championnat de Grèce en 2019.
 Coupe de Grèce en 2019.

 AS Rome 
 Vainqueur de la Ligue Europa Conférence en 2022.

En sélection 
 Portugal -20 ans
 Finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2011.
 Portugal espoirs
 Finaliste de l'Euro espoirs en 2015.
 Portugal
 Vainqueur de la Ligue des nations de l'UEFA en 2019.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance à Santa Maria da Feira
Naissance en juin 1991
Footballeur international portugais
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2016
Joueur du FC Porto
Joueur du SC Beira-Mar
Joueur du KV Malines
Joueur du FC Penafiel
Joueur du FC Paços de Ferreira
Joueur du FC Nantes
Joueur du PAOK Salonique
Joueur de l'AS Rome
Joueur du Galatasaray SK